«Піна днів» () — роман 1947 року французького письменника Бориса Віана.

 «Піна днів» — французький художній фільм 1968 року, поставлений режисером Шарлем Бельмоном за однойменним романом Бориса Віана.
 «Піна днів» — франко-бельгійський художній фільм 2013 року, поставлений режисером Мішелем Ґондрі за однойменним романом Бориса Віана.